Tesauro Beccaria (aussi connu comme Tesauro dei Beccheria et depuis comme  San Tesauro), ecclésiastique et  homme politique italien du .
 Filippo Tesauro (1260 - 1320), peintre italien des 
 Agostino Tesauro, peintre italien des 
 Gaspare Antonino Tesauro, médecin napolitain et professeur à la Schola Medica Salernitana.
 Camillo Tesauro, napolitain, son fils, médecin et philosophe.
 Antonio Tesauro ( - 1586), milanais, président du sénat du Piémont.
 Alessandro Tesauro ( - 1671), poète turinois.
 Emanuele Tesauro (Turin, 1592-1675), écrivain et historien piémontais.
 Gaspare Tesauro, juriste italien du 

 Les peintres napolitains de la famille d'artistes italiens des Tesauro, une lignée active entre le Trecento et le Cinquecento.

Porteurs contemporains du patronyme 
  (1942–2021), juriste italien
 Giuseppe Tesauro, écrivain, auteur de Sritti in Onore.
 Michelle Tesauro, peintre américaine d'origine italienne.